Павел Блатный (; род. 22 июня 1968, Брно) — чешский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составе сборных Чехословакии и Чехии участник 7-и Олимпиад (1988—1992 — за Чехословакию; 1994—2000 — за Чехию) и 3-х командных чемпионатов Европы (1989—1997).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии